1992 Голяма награда на Испания е 22-рото за Голямата награда на Испания и четвърти кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 3 май 1992 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания